Trubarjeva cesta je ime več cest, poimenovanih po Primožu Trubarju:
 Trubarjeva cesta, Grosuplje
 Trubarjeva cesta, Ljubljana
 Trubarjeva cesta, Šentjernej
 Trubarjeva cesta, Šmarje - Sap
 Trubarjeva cesta, Velike Lašče

Glej tudi 

 Trubarjeva ulica

Primož Trubar